«Расинг» () — галисийский футбольный клуб из города Ферроль, провинции Ла-Корунья , автономном сообществе Галисия. Клуб основан в 1919 году , домашние матчи проводит на муниципальном стадионе «Малата», вмещающем 12 042 зрителя. В Примере  команда никогда не выступала, лучшим результатом является 2-е место в Сегунде сезона 1939/40.

Статистика сезонов

Достижения 
 Кубок Испании
 Финалист: 1939
 Сегунда B
 Победитель (2) 1977/78, 1994/95
 Терсера
Победитель (10) 1929, 1931/32, 1943/44, 1960/61, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1987/88, 1991/92, 2012/13, 2018/19

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Футбольные клубы Испании